Эльма́р Раси́м оглы́ (Эльмар Расимович) Муса́ев (род. 20 июня 1971 года) — российский , член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родился 20 июня 1971 года.

В 1993 году — окончил Азербайджанский государственный медицинский университет.

С 1993 по 1999 годы — проходил интернатуру, ординатуру, аспирантуру в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина на базе отделения общей онкологии, и в дальнейшем работает.

В 1999 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Опухоли крестца (клиника, диагностика, лечение)».

В 2008 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Современные подходы к хирургическому лечению опухолей костей таза».

С 2006 года — руководитель вновь созданного отделения вертебральной хирургии.

В январе 2016 года — присвоено почётное учёное звание профессора РАН.

В 2019 году — избран член-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области патофизиологии опорно-двигательного аппарата и клинической онкологии.

Автор более 90 научных работ, 4 монографий, 2 глав в национальных руководствах по онкологии, 2 патентов на изобретение (данные на 2020 год).

Основные направления научной деятельности связаны с фундаментальными исследованиями в области патофизиологических процессов в онкологии.

Ведёт педагогическую работу на кафедре онкологии Сеченовского университета.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Азербайджанского медицинского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Профессора РАН